Garrett "Gary" (Francis) Halpin (1966 -2021), joueur de rugby à XV irlandais ;
 Luke Halpin (1947 - ) acteur américain de télévision ;
 Robert Halpin (1836-1894), marin irlandais ;
 Scot Halpin (1954 – 2008), musicien américain amateur ;
 Trish Halpin (1967-), journaliste britannique ;